

Geografia
 Sturmer – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea dell'Essex

Persone
 Andy Sturmer – musicista e compositore statunitense
 Ian Sturmer – ex giocatore di cricket britannico